Diamond (en inglés: diamante) puede referirse a:

Aeronáutica 
 Diamond Aircraft Industries, fabricante aeronáutico austríaco.

Toponimia 
 Diamond Bar, ciudad en el condado de Los Ángeles, California.
 Diamond, villa en el condado de Grundy, Illinois.
 Diamond, pequeña comunidad ubicada en la parroquia de Plaquemines, Luisiana.
 Diamond, pueblo en el condado de Newton, Misuri.
 Municipio de Diamond, en Arkansas.
 Municipio de Diamond, en el condado de Cherokee, Iowa.

Música 
 Diamond Head (1976–), banda inglesa de heavy metal.

 Diamond (1982), álbum de Spandau Ballet.
 Diamond (2007), álbum de 12012.
 Diamond (2012), álbum de Jaci Velásquez.

 Diamonds (2012), canción de Rihanna.

Personas 
 David Diamond, compositor estadounidense de música clásica.
 Diamond Dallas Page, luchador profesional retirado y actor estadounidense.
 Jared Diamond, escritor estadounidense.
 King Diamond, seudónimo del músico danés Kim Bendix Petersen.
 Látex Diamond, nombre artístico de Alejandro Espada, MC madrileño.
 Lou Diamond Phillips, actor de cine y televisión de origen estadounidense.
 Neil Diamond, actor, cantautor, productor y músico estadounidense. 
 Peter A. Diamond, economista estadounidense.

Televisión 
 Diamond, serie de televisión de 1988.

Otros 
 Diamond, sincrotrón nacional británico.